Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2004 vond plaats van 5 tot en met 10 januari 2004 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als derde geplaatste titelverdedigster Eléni Daniilídou uit Griekenland, won het toernooi en prolongeerde daarmee haar titel. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Amerikaanse Ashley Harkleroad in twee sets. Daniilídou wist voor de tweede leer het toernooi van Auckland op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de enige in 2004. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Teryn Ashley en Abigail Spears had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Ashley speelde samen met Shenay Perry – zij strandden in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Mervana Jugić-Salkić en Jelena Kostanić won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. De Bosnische Jugić-Salkić maakte op dit toernooi nota bene haar WTA-debuut. De Kroatische Kostanić had al vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland 2004
Auckland